Бишки́ль — топоним в Челябинской области:

 Бишкиль — правый приток Миасса.
 Бишкиль (ранее — Казанка) — пристанционный посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Бишкиль — станция Южно-Уральской железной дороги.

См. также 
 Бешкиль